Miejscowości w USA
 Swan Lake – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake

 Gminy w USA
 Swan Lake (ang. Swan Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Swan Lake (ang. Swan Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Swan Lake (ang. Swan Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Swan Lake (ang. Swan Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner

 Inne
 Swan Lake (zespół muzyczny)